Андрика́нис ()— российская фамилия греческого происхождения.

Известные носители:
 Андриканис, Евгений Николаевич (1909—1993) — советский кинооператор и режиссёр, брат Н. Н. Андриканиса.
 Андриканис, Екатерина Евгеньевна (род. 1950) — кинорежиссёр-документалист, писатель, дочь Евгения Андриканиса.
 
 Андриканис, Татьяна Евгеньевна (1938—2007) — народная артистка РСФСР, известная под псевдонимом Татьяна Лаврова, дочь Е. Н. Андриканиса.
 Андриканис, Элина Николаевна (род. 1935) — физик, дочь Н. Н. Андриканиса.

Примечания